Квартал TV — украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат «1+1 Media». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года. Канал транслируется с двумя звуковыми дорожками - украинская (основная) и русская (оригинал без перевода на украинский).

Параметры спутникового вещания 
 Спутник — Astra 4A (4.8 ° восточной долготы, бывший Sirius)
 Стандарт — DVB-S
 Частота — 11766
 Символьная скорость — 27500
 Поляризация — H (горизонтальная)
 Формат изображения — MPEG-2 (8 декабря 2016 — 18 января 2018), MPEG-4 (18 января 2018 — настоящее время)
 Прямая коррекция ошибок (FEC) — 3/4
 Кодирование — Conax, VideoGuard, Verimatrix (с 8 декабря 2016 года до 20 января 2017 года вещал в открытом доступе)

Сетка вещания

Телесериалы 
 Страна У
 ШерлоХ
 Сказки У
 Сказочная Русь (с украинскими субтитрами)
 Сваты
 Слуга народа
 Отель Галиция
 Однажды под Полтавой
 Между нами, девочками (укр. Між нами, дівчатами)
 Родственнички (укр. Родичі)
 Мульти барбара

Программы 
 Вечерний квартал (с украинскими субтитрами)
 Лига Cмеха (с украинскими субтитрами)
 Вечерний Киев (с украинскими субтитрами)
 Рассмеши комика (с украинскими субтитрами)
 Рассмеши комика. Дети
 Воскресенье с кварталом ()
 Игры приколов
 Женский квартал (с украинскими субтитрами)

Примечания